Aardrijkskunde
 Barra do Mendes, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Cândido Mendes, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Elói Mendes, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Mendes (Brazilië), Braziliaanse stad in de deelstaat Rio de Janeiro in de Regio Zuidoost
 Mendes (Egypte), Griekse naam voor het Oud-Egyptische Djedet
 Mendes Pimentel, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Paio Mendes,  plaats in de Portugese gemeente Ferreira do Zêzere
 Simplício Mendes, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Vera Mendes, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí

Bedrijf
 Bank Mendes Gans, Nederlandse bank

Personen met de achternaam Mendes
 Bob Mendes, Belgisch misdaadschrijver
 Camila Mendes, Amerikaans actrice
 Carlos Mendes, Portugees musicus en acteur
 Carlos Mendes, Amerikaans voetballer
 Chico Mendes, Braziliaans milieu-activist en vakbondsleider
 Clive Mendes, Nederlands honkballer, -coach en -trainer
 Daniel Mendes, Braziliaans voetballer
 David Mendes da Silva, Nederlands voetballer
 Elias Mendes Trindade, Braziliaans voetballer
 Eva Mendes, Amerikaans actrice
 Fernão Mendes Pinto, Portuguees ontdekkingsreiziger en avonturier
 Garry Mendes Rodrigues, Nederlands-Kaapverdisch voetballer
 Gracia Mendes Nasi, Portugese jodin
 José Mendes, Portugees wielrenner
 José Mendes Cabeçadas Júnior, Portugees viceadmiraal, politicus en eerste minister
 Joseph Mendes da Costa, Nederlands beeldhouwer
 Lucas Mendes, Braziliaans voetballer
 Manoel Mendes, Portugees componist
 Manuel António Mendes dos Santos, Rooms-katholiek bisschop
 Nilton Pereira Mendes, Braziliaans voetballer
 Paulo Mendes da Rocha, Braziliaans architect en hoogleraar
 Pedro Mendes, Portugees voetballer
 Rodrigo Mendes, Braziliaans voetballer
 Rosa Mendes, Canadees professioneel worstelaarster en model
 Ryan Mendes, Kaapverdisch voetballer
 Sam Mendes, Brits theater- en filmregisseur
 Sandro Mendes, Kaapverdisch voetballer
 Sérgio Mendes, Braziliaans muzikant
 Shawn Mendes, Canadees singer-songwriter